

Geografia 
 Albertario – frazione di Pavia

Persone 
 Claudia Albertario (n. 1977) – modella e attrice argentina
 Davide Albertario (1846-1902) – presbitero e giornalista italiano
 Emilio Albertario (1885-1948) – giurista, accademico, storico e filologo italiano